Џунијата има више значења:
 Округ Џунијата (Пенсилванија)
 Џунијата (Небраска)